Стандарт (от  — знамя, , ):
 Стандарт — нормативный документ (устанавливающий правила), отличающийся особенностями разработки, утверждения, способов использования, а также направленностью на особую цель.
 Стандарт — модель, норма, правило, принимаемые за исходные для сопоставления с ними других объектов, например, стандарт уровня жизни, ценовой стандарт, Золотой стандарт и так далее.
 Выражение «мировые стандарты» (в переносном смысле) — «продукция соответствует мировым стандартам», то есть исключительного качества (не путать с термином «международные стандарты» — нормативные документы межправительственных организаций).
 Стандарт — изделие, служащее в качестве эталона, образца, например, стандарт частоты — прецизионное устройство, выдающее сигнал определённой частоты, стандартные образцы — вещества или материалы, служащие эталонами химического состава и свойств.
 Стандарт (в переносном смысле) — нечто шаблонное, трафаретное, не содержащее в себе ничего оригинального.
 Стандарт (в переносном смысле) — определённый набор товаров (например, в аптеке: «Дайте, пожалуйста, две стандарта аспирина»).
 Стандарт (в музыке) — музыкальная тема, на протяжении многих лет пользующаяся популярностью среди музыкантов и слушателей и ставшая «эталонной» (напр., джазовый стандарт, блюзовый стандарт).

Название 
 … Стандарт … , … Standard … — часто используемые формальные компоненты в названиях крупных предприятий, семантической нагрузки не несут.
 «Стандарт» — название делового журнала о связи в России и Мире.
 «Стандарт» — советское акционерное строительное общество.
 ЗУР семейства «Стандарт» — семейство американских твердотопливных зенитных управляемых ракет класса «корабль — воздух», средней и большой дальности.

 В спорте
 «Стандард» — бельгийский футбольный клуб из Льежа.
 «Стандарт» — название российского футбольного клуба «Гранит» из Дальнегорска в 2010—2012 годах.
 «Стандарт» — российский баскетбольный клуб.

См. также 

 Стандартный

Примечания